Kaschuba ist der Familienname folgender Personen: 

 Karin Kaschuba (* 1948), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Wolfgang Kaschuba (* 1950), deutscher Kulturwissenschaftler